Léo Oliveira (futebolista)
 Léo Oliveira (político)
 Leonardo de Oliveira Neves

Desambiguações de antropônimos